Maria Teresia eller Maria Teresa kan syfta på bland andra:

Maria Teresia av Spanien (1638–1683), född prinsessa av Spanien, fransk drottning, gift med Ludvig XIV.
 Maria Teresia Rafaela av Spanien (1726–1746), född prinsessa av Spanien, fransk kronprinsessa, gift med Ludvig av Frankrike (1729–1765).

Maria Theresa av Österrike (1767-1827), dottning av Sachsen, gift med Anton.

Maria Teresa Luisa av Savojen-Carignan (1749–1792), hovdam hos Marie-Antoinette.
Maria Teresa av Neapel och Sicilien (1772–1807), österrikisk kejsarinna, gift med Frans I.
Maria Teresa av Österrike-Este (1773–1832), dottning av Sardinien, gift med Viktor Emanuel I. 
Maria Teresa av Österrike-Este (1817–1886), fransk titulärdrottning, gift med Henrik V.
Maria Teresa av Österrike-Este (1849–1919), drottning av Bayern, gift med Ludvig III.
Maria Theresa av Österrike-Teschen (1816–1867), drottning av Bägge Sicilierna, gift med Ferdinand II.
Maria Theresa av Österrike-Toscana (1801–1855), drottning av Sardinien, gift med Karl Albert.
Maria Theresa av Portugal (1855–1944), ärkehertiginna av Österrike-Ungern, gift med Karl Ludvig av Österrike.
Maria Teresa av Luxemburg (född 1956), storhertiginna, gift med Henri.
Maria Teresa Cybo-Malaspina (1725–1790), regerande hertiginna av Massa, gift med Ercole III av Modena.
Maria Theresia von Paradis (1759–1824), österrikisk tonsättare och pianist. 
Maria Teresa de Filippis (född 1926), italiensk racerförare.
María Teresa Fernández de la Vega (född 1949), spansk politiker.